Хаш:
 Хаш — жидкое горячее блюдо, суп, получившее распространение по всему Кавказу и Закавказью.
 Хаш (Иран) — город в Иране, провинция Систан и Белуджистан.
 Хаш (приток Пурдана) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Хаш (DC Comics) — суперзлодей и враг Бэтмена.